Magnus Wiberg kan avse:

Magnus Wiberg (industriman)
Magnus Wiberg (ingenjör)